Jan Stanisławski (1860–1907) – malarz;
 Jan Stanisławski (1893–1973) – anglista, leksykograf; lektor języka angielskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, po tzw. Sonderaktion Krakau więzień obozu Sachsenhausen; 
 Jan Tadeusz Stanisławski (1936-2007) – satyryk, współzałożyciel klubu Stodoła;